Вильгельм Шуберт:
 Шуберт, Вильгельм (1917—2006) — обершарфюрер СС, нацистский военный преступник.
 Шуберт, Вильгельм Антонович (1836—1908) — российский гобоист чешского происхождения.